Никола  Саздов (Симеонов) Весов е български архитект от Македония.

Биография 
Никола Весов е роден в 1891 годиан в град Велес, тогава в Османската империя, в семейството на видния член на българската община Саздо Весов.  Завършва с двадесет и четвърти випуск Солунската българска мъжка гимназия през 1910 година и по-късно архитектура в Мюнхенския технически университет  Участва в Първата световна война като запасен подпоручик, младши офицер в 1-во тежко допълващо артилерийско отделение, за отличия и заслуги през войната е награден с орден „За заслуга“ 

Проектира различни обществени, както и частни сгради в Горна Джумая и София.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български учени от Македония
Български архитекти
Двадесет и четвърти випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Мюнхенския технически университет
Български имигранти от Македония в София
Български подпоручици
Български военни дейци от Първата световна война
Български офицери от Македония
Носители на орден „За заслуга“